El término Passion puede hacer referencia a:

 Passion, película estrenada en 1982 dirigida por Jean-Luc Godard e interpretada por Isabelle Huppert y Hanna Schygulla.
 Passion, episodio de Buffy the Vampire Slayer, serie creada por Joss Whedon, conocido en España como Pasión y estrenado por primera vez el 24 de febrero de 1998.
 Passion, álbum de Gri Halliwell publicado el 6 de junio de 2005.